Ziggy Stardust (personage), personage van David Bowie, ontstaan in de vroege jaren 70
The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, studioalbum van Bowie
Ziggy Stardust (single), een single van dit album
Ziggy Stardust Tour, de bijbehorende tournee
Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, een documentaire en concertfilm uit 1973, over Bowie
Ziggy Stardust - The Motion Picture, een live-album van Bowie